|-
| 133101 - || || 22 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133102 - || || 23 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133103 - || || 24 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133104 - || || 26 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133105 - || || 25 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133106 - || || 27 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133107 - || || 27 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133108 - || || 28 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133109 - || || 25 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133110 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133111 - || || 31 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133112 - || || 29 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133113 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133114 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133115 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133116 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133117 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133118 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133119 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133120 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133121 - || || 29 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133122 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133123 - || || 1 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133124 - || || 1 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133125 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133126 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133127 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133128 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133129 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133130 - || || 1 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133131 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133132 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133133 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133134 - || || 5 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133135 - || || 5 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133136 - || || 19 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133137 - || || 18 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133138 - || || 18 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133139 - || || 20 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133140 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133141 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133142 - || || 20 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133143 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133144 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133145 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133146 - || || 21 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133147 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133148 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133149 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133150 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133151 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133152 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133153 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133154 - || || 20 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133155 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133156 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133157 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133158 - || || 23 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133159 - || || 22 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133160 - || || 24 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133161 - || || 24 d'agost, 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 133162 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133163 - || || 21 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133164 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133165 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133166 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133167 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133168 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133169 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133170 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133171 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133172 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133173 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133174 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133175 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133176 - || || 24 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133177 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133178 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133179 - || || 21 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133180 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133181 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133182 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133183 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133184 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133185 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133186 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133187 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133188 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133189 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133190 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133191 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133192 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133193 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133194 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133195 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133196 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133197 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133198 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133199 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133200 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
3